Helmut, Hellmut, Helmuth, Hellmuth je rodné jméno německého původu. Mezi jeho nositele mimo jiné patří:

 Helmut Berger (* 1944) – rakouský herec
 Helmut Deutsch (* 1963) – německý varhaník
 Helmut Folwart (1902–1987) – německý filozof, pedagog a evangelický duchovní
 Helmut Heißenbüttel (1921–1996) – německý literární teoretik a spisovatel
 Helmut Jahn (1940–2021) – německý architekt
 Helmut Kohl (1930–2017) – německý politik a spolkový kancléř
 Helmut Kyrieleis (* 1938) – německý archeolog
 Helmut Newton (1920–2004) – německý fotograf
 Helmut Rahn (1929–2003) – německý fotbalista
 Helmut Richard Niebuhr (1894–1962) – americký křesťanský teolog
 Helmut Rix (1926–2004) – německý jazykovědec
 Helmut Schmidt (1918–2015) – německý politik a spolkový kancléř
 Helmut Walcha (1907–1991) – německý varhaník a cembalista
 Helmut Zilk (1927–2008) – rakouský novinář, politik a starosta Vídně

Mužská jména německého původu
Mužská jména